Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki ebben az évben is megnyerte a tornát. A döntőben a svájci Roger Federert győzte le 7–5, 7–6(3), 5–7, 6–1 arányban. Nadalnak ez volt a hatodik tornagyőzelme a Roland Garroson, amivel beállította a svéd Björn Borg rekordját, s összességében ez volt a tizedik Grand Slam-győzelme, amivel az örökranglistán feljött a hatodik helyre.

Kiemeltek
 

 Rafael Nadal (Győztes)
 Novak Đoković (Elődöntő)
 Roger Federer (Döntő)
 Andy Murray (Elődöntő)
 Robin Söderling (Negyeddöntő)
 Tomáš Berdych (Első kör)
 David Ferrer  (Negyedik kör)
 Jürgen Melzer (Második kör)
 Gaël Monfils (Negyeddöntő)
 Mardy Fish (Harmadik kör)
 Nicolás Almagro (Első kör)
 Mihail Juzsnij (Harmadik kör)
 Richard Gasquet (Negyedik kör)
 Stanislas Wawrinka (Negyedik kör)
 Viktor Troicki (Negyedik kör)
 Fernando Verdasco ''(Harmadik kör)

 Jo-Wilfried Tsonga '' (Harmadik kör)
 Gilles Simon '' (Negyedik kör)
 Marin Čilić ''(Első kör)
 Florian Mayer ''(Második kör)
 Olekszandr Dolhopolov ''(Harmadik kör)
 Michaël Llodra ''(Első kör)
 Thomaz Bellucci ''(Harmadik kör)
 Sam Querrey ''(Második kör)
 Juan Martín del Potro ''(Harmadik kör)
 Miloš Raonić ''(Első kör)
 Márkosz Pagdatísz ''(Második kör)
 Nyikolaj Davigyenko ''(Második kör)
 Janko Tipsarević ''(Harmadik kör)
 Guillermo García López ''(Harmadik kör)
 Szerhij Sztahovszkij ''(Harmadik kör)
 Kevin Anderson ''(Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladta
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

F1